Шпанија

Бадахоз, град у Шпанији
Провинција Бадахоз, провинција у Шпанији